
Molekulska formula -{C4H10O2}- se može odnositi na:
 1,2-Butandiol
 1,3-Butandiol
 1,4-Butandiol
 2,3-Butandiol
 terc-Butil hidroperoksid
 Dimetoksietan
 2-Etoksietanol